CEV-Pokal 2017/18 steht für:

 CEV-Pokal 2017/18 (Frauen)
 CEV-Pokal 2017/18 (Männer)